Газер — многозначное слово:
 газер — газовик.
 газер — отбельщик и мойщик холста.
 Газер — гамма-лазер, источник когерентного гамма-излучения.
 Газер — один из вариантов названия хананейского города Гезер, царь которого был побежден Иисусом Навином.
  — вымышленный персонаж, мутант из вселенной Marvel Comics.

Примечания